
Farnham peut désigner plusieurs villes ou plusieurs personnalités.

Toponymes

Farnham est un village et une paroisse civile du Dorset.
 Farnham est une ville dans le Surrey.

Farnham est une ville située au Québec dans la région administrative de la Montérégie.

Farnham est un village dans le comté d'Érié de l'État de New York

Patronyme 
 Eliza Farnham (1815-1864), romancière, féministe, abolitionniste et militante américaine.
 John Farnham (1949-), compositeur et acteur australien.
 Joseph Farnham (1884-1931), scénariste américain.
 Robert Farnham (1989-), joueur américain de hockey sur glace.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme